Øjenvidnet kan henvise til:

 Øjenvidnet (film fra 1948), en britisk film fra 1948 (originaltitel The Fallen Idol) instrueret af Carol Reed med Ralph Richardson og Michèle Morgan i hovedrollerne.
 Øjenvidnet (film fra 1981), en amerikansk film (originaltitel Eyewitness) instrueret af Peter Yates med William Hurt og Sigourney Weaver i hovedrollerne.